Esistono più comuni francesi con questo nome

 Brévillers – Passo di Calais
 Brévillers – Somme